Taintaturus är ett släkte av kvalster. Taintaturus ingår i familjen Aturidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Taintaturus